Сезон ЖНБЛ 2013/2014 — это 34-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Бендиго Спирит».

В регулярном чемпионате приняло участие девять клубов, столько же сколько и в прошлом, но один из них, «Буллин Бумерс», сменил в межсезонье своё название и стал теперь называться «Мельбурн Бумерс». Сам сезон стартовал 4 октября матчем между прошлогодними финалистами, командами «Бендиго Спирит» и «Таунсвилл Файр», в котором «Файр» переиграли противника со счётом 79:67. Регулярный чемпионат в этом сезоне завершился 15 февраля, MVP которого была признана Сьюзи Баткович, центровая клуба «Таунсвилл Файр» . Наставник клуба «Мельбурн Бумерс», Гай Моллой, признан тренером года, Алекс Уилсон из команды «Таунсвилл Файр» — новичком года. Официально же сезон 2013/2014 годов завершился 9 марта, когда команда «Бендиго Спирит» переиграла в финальной игре команду «Таунсвилл Файр» со счётом 94:83, а MVP финала была признана форвард «Спирит» Келси Гриффин.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Сьюзи Баткович, Таунсвилл Файр
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Келси Гриффин, Бендиго Спирит
 Новичок года женской НБЛ: Алекс Уилсон, Таунсвилл Файр
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Ребекка Аллен, Мельбурн Бумерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Дженна О’Хей, Данденонг Рейнджерс
 Тренер года женской НБЛ: Гай Моллой, Мельбурн Бумерс

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Лейлани Митчелл (Данденонг Рейнджерс)
 З Дженна О’Хей (Данденонг Рейнджерс)
 Ф Габриэль Ричардс (Бендиго Спирит)
 Ф Лора Ходжес (Аделаида Лайтнинг)
 Ц Сьюзи Баткович (Таунсвилл Файр)

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2013/2014